Lubrza est le nom :
 de la gmina de Lubrza, dans le powiat de Świebodzin, dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Lubrza, chef-lieu de cette gmina
 de la gmina de Lubrza, dans le powiat de Prudnik, dans la voïvodie d'Opole
 du village de Lubrza, chef-lieu de cette gmina